Certi bambini – romanzo di Diego De Silva del 2001.
 Certi bambini – film del 2004 diretto da Andrea Frazzi e Antonio Frazzi.